Julija Anatoljewna Liwinska (ros. Юлия Анатольевна Ливинская; ur. 31 lipca 1990 w Triochgornym) – rosyjska narciarka dowolna, specjalizująca się w skicrossie, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2009 r. Występowała także w zawodach FIS Race, Pucharu Australijsko-nowozelandzkiego, Pucharu Północnoamerykańskiego, Pucharu Południowoamerykańskiego oraz Pucharu Europy. Była uczestniczką igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku oraz rozgrywanych cztery lata później igrzysk w Soczi.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Skicross

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy narciarze dowolni
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009